

Топоніми 
 Садо — японський острів у східній частині Японського моря.
 Садо — історична провінція Японії на острові Садо, у префектурі Ніїґата.
 Садо — місто в Японії, у префектурі Ніїґата.

Інше 
 Садо — сучасна японська назва чайної церемонії (Тядо).